Раллис — греческая фамилия.

Известные носители:
 Раллис, Георгиос (1918—2006) — греческий политический деятель, премьер-министр Греции (1980—1981), сын Иоанниса Раллиса.
 Раллис, Димитриос (1844—1921) — греческий политический деятель, пять раз премьер-министром Греции.
 Раллис, Иоаннис (1878—1946) — греческий политический деятель, премьер-министр Греции (1943—1944), сын Димитриоса Раллиса.
 Раллис, Теодорос (1852—1909) — греческий и французский художник.

См. также 
 Ралли (значения) — русифицированная форма данной фамилии, купеческая династия в Одессе.